Bucholtz oder Bucholz ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Heinrich Bucholtz (1607–1671), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Carl Franz Nikolaus Bucholtz (1809–1887), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Christian Friedrich Bucholz (1770–1818), deutscher Chemiker und Apotheker
 Christoph Joachim Bucholtz (1607–1679), deutscher Rechtswissenschaftler und Politiker, Bürgermeister von Hameln
 Fedor Bucholtz (1872–1924), russischer Botaniker. 

 Samuel Buchholz (1717–1774), deutscher Theologe und Historiker
 Wilhelm Heinrich Sebastian Bucholz (1734–1798), deutscher Arzt, Apotheker, Botaniker, Chemiker und Berater Goethes
 Wilhelm Bucholz (1896–1955), deutscher Admiralrichter
 Wilhelm Bucholtz (1830–1911), deutscher Landrat

Siehe auch:
 Buchholtz
 Buchholz
 Buchholzen, Hofschaft in Remscheid, Nordrhein-Westfalen